Jan ten Hoopen (politicus) (1946), politicus en Tweede Kamerlid voor het CDA
 Jan ten Hoopen (zanger) (1946), een Nederlands zanger
 Jan ten Hoopen (voetballer), een voormalig Nederlands voetballer van ADO, SC Cambuur en Hermes DVS